Марті Гоу (,  18 лютого 1954, Детройт) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Син Горді Гоу, старший брат Марка Гоу — членів Зали слави хокею.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року в ОХА.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 51-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Бостон Брюїнс», «Х'юстон Аерос» та «Нью-Інгленд Вейлерс».

Загалом провів 212 матчів у НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Авко в складі «Х'юстон Аерос» — 1974, 1975.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Детройта
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Англійці США
Спортсмени з Мічигану